ГЕТ-Ліга 2019—2020 () — 81-й сезон ГЕТ-Ліги проводиться під егідою Норвезького хокейного союзу. Чемпіонат стартував 12 вересня 2019. Чемпіонат було скасовано 7 березня 2020 через пандемію COVID-19.

Клуби

Перший етап 

Джерело: hockey.no

Плей-оф 
Плей-оф було скасовано через пандемію COVID-19 у Норвегії.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 ГЕТ-Ліга на hockeyarchives  

2020
Норвегія
Норвегія
2019 у Норвегії
2020 у норвезькому спорті